Макси́м Диде́нко:
 Диденко, Максим Авксентьевич (1904 — ?) — советский партийный деятель.
 Диденко, Максим Владимирович (род. 1980) — российский режиссёр и хореограф.